Бельск-Подляски () — сельская гмина в Польше, входит как административная единица в Бельский повят, Подляское воеводство. Население — 7512 человек.

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Поселения 

 Аугустово
 Баньки
 Бяла
 Беляновщызна
 Болесты
 Бжесчанка
 Храболы
 Дениски
 Добромиль
 Дубяжын
 Двур
 Гай
 Грабовец
 Хадки
 Хендзель
 Холоды
 Хрыневиче-Дуже
 Хрыневиче-Мале
 Хусаки
 Яцевиче
 Кнорозы
 Кнорыды
 Кнорыды-Гурне
 Кнорыды-Подлесьне
 Кнорыды-Сьредне
 Корпач
 Кошарка
 Котлы
 Козлы
 Кожыно
 Кожыно-Мале
 Кшива
 Левки
 Локница
 Лубин-Косцельны
 Лубин-Рудолты
 Малиново
 Менкише
 Мокре
 На-Браньскей
 Налоги
 Огродники
 Орлянка
 Ожеховиче
 Парцево
 Пасынки
 Петшиково-Голомбки
 Петшиково-Вышки
 Пилики
 Пилипки
 Плёски
 Плютыче
 Подбеле
 Проневиче
 Райки
 Райск
 Жепнево
 Саки
 Сераковизна
 Скшипки-Дуже
 Скшипки-Мале
 Соботчизна
 Собутка
 Столовач
 Стрыки
 Ступники
 Шасталы
 Шевеле
 Трещотки
 Труски
 Ужыки
 Видово
 Вороне
 Завады
 Зубово

Примечания

Соседние гмины 
 Бельск-Подляски
 Боцьки
 Браньск
 Чиже
 Юхновец-Косьцельны
 Нарев
 Орля
 Вышки
 Заблудув

Ссылки 
 Официальная страница

гмины Подляского воеводства
Бельский повет Подляского воеводства